Claude Gatignol
 Grégory Gatignol

Fiction 
 Bertrand Gatignol
Patronyme français